Vi behöver varann kan åsyfta två filmer:

Vi behöver varann (1941) (Meet John Doe), amerikansk film.
Vi behöver varann (1944) – svensk film.